ФК Сиваспор () је турски фудбалски клуб из Сиваса. Клуб је основан 1967. и носи надимак Јигидоси и црвено-бели. Тренутно се такмичи у Суперлиги Турске.

Успеси 
 Суперлига Турске:
 Други (1): 2008/09.

 Прва лига Турске:
 Првак (1): 2004/05.

Сиваспор у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званична веб-страница клуба

С